S7 может означать:

 SIMATIC S7 — семейство программируемых логических контроллеров концерна Siemens AG.
 S7 Group — российский холдинг, включающий в себя десять компаний, в том числе:
 S7 Technics — российский холдинг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов.
 S7 Airlines — российская авиакомпания.
 S7 Ticket — аффилированный агент по продажам авиабилетов компаний «S7 Airlines» и «Глобус».
 Audi S7 — немецкий спортивный автомобиль класса гран-туризмо.
 Saleen S7 — американский суперкар ручной сборки ограниченной серии.
 Скоростная дорога S7 — скоростная автодорога в Польше.

См. также 
 Samsung Galaxy S7 — смартфон